Жанетта-Полина Гебль (; 9 июня 1800, Лотарингия — 14 сентября 1876, Нижний Новгород) — французская модистка, ставшая в Сибири женой ссыльного декабриста Ивана Александровича Анненкова. Замужнее имя — Прасковья Егоровна Анненкова.

Романтическая история её замужества вдохновила Александра Дюма написать роман «Учитель фехтования», а режиссёр Александр Ивановский сделал историю их отношений одной из важнейших сюжетных линий в кинофильме «Декабристы». Аналогично поступил режиссёр Владимир Мотыль в фильме «Звезда пленительного счастья». Юрий Шапорин написал оперу «Декабристы», которая в первой редакции называлась «Полина Гёбль».

Биография 
Полина Гебль родилась 9 июня 1800 года в Лотарингии, в замке Шампиньёль. Отец — наполеоновский офицер, был казначеем во флоте, награждён орденом Почётного легиона.

В 1823 году приехала в Москву на работу в качестве модистки в торговой фирме «Дюманси», размещавшейся на Кузнецком Мосту в бывшем доме гостиницы и ресторана «Яр». Летом 1825 года на ярмарке в Пензе познакомилась с Иваном Анненковым, жившим в Москве также на Кузнецком Мосту в доме своей матери. В Симбирской, Пензенской и Нижегородской губерниях у Анненковых были имения, и молодые под видом объезда их, совершили краткое путешествие. В июле-августе 1825 г., за полгода до восстания на Сенатской площади, Полина с будущим мужем —  Иваном Анненковым, провели лето у его матери Анны Ивановны в селе Пятино. В одной из своих деревень он договорился со священником и нашёл свидетелей, чтобы обвенчаться с Полиной, но она, боясь гнева матери Ивана, отказалась от обряда. В Москву они вернулись в ноябре 1825 года.

После восстания декабристов 14 декабря 1825 года И. А. Анненков был арестован и осуждён. После ссылки И. А. Анненкова в Сибирь Полина обратилась к императору с просьбой разрешить ей следовать за ним. Письмо было написано на французском языке, родном языке Гебль, вместо русского, что являлось нарушением этикета обращения к императору:

Царь спросил через московского губернатора, сколько ей нужно денег на дорогу, и прислал 3000 рублей. Полина оставила дочь Александру, рождённую вне брака, своей будущей свекрови. Не зная русского языка, с двумя слугами Полина Гебль отправилась 23 декабря 1827 года в Читу. Добралась до Читы 5 марта 1828 года. 4 апреля 1828 года в деревянной Михайло-Архангельской церкви Читы Полина повенчалась с Иваном Александровичем. Только на время венчания с жениха были сняты кандалы.

Лишь после 30 лет жизни в Сибири — в 1856 году — Анненковы получили разрешение выехать из мест ссылки. Жить в Петербурге и Москве им было запрещено. Анненковы поселились в Нижнем Новгороде в июне 1857 года. Полина умерла 14 сентября 1876 года, успев продиктовать дочери Ольге воспоминания о своей жизни. Ольга Ивановна перевела их с французского и издала в 1888 году в «Русской старине».

Анненковы были похоронены на Крестовоздвиженском кладбище Нижнего Новгорода. В 1953 году в связи с ликвидацией данного некрополя прах Ивана Анненкова, Прасковьи Анненковой и их сына Николая был перенесён на Бугровское кладбище.

Дети 
Прасковья Егоровна Анненкова рожала восемнадцать раз, из них благополучно только семь.

 Александра Ивановна (1826—1880), замужем за майором Алексеем Григорьевичем Тепловым.
 Анна Ивановна (1829—1833)
 Ольга Ивановна (1830—1891), с 1852 года жена К. И. Иванова, впоследствии генерал-лейтенанта.
 Владимир Иванович (1831—1897)
 Иван Иванович (1835—1876/1886)
 Николай Иванович (1838—1873)
 Наталья Ивановна (1842—1894)

Образ в кино 
 «Декабристы» — Варвара Анненкова
 «Звезда пленительного счастья» — Эва Шикульская

Примечания

Литература 
 Воспоминания Полины Анненковой. — Красноярск, 1977.
 Декабристы: Биографический справочник // Под редакцией М. В. Нечкиной. — , 1988.
 Декабристы. 86 портретов. — , 1906.
 Зильберштейн И. С. Художник-декабрист Николай Бестужев. — , 1988.
 Лунин М. С. Сочинения, документы. — Иркутск, 1988.
 
 Сибирь и декабристы. — Иркутск, 1983.
 Фонвизин М. А. Сочинения и письма. — Иркутск, 1979.
 Френ, И. Je te suivrai en Sibérie. — Париж, 2019.

Ссылки 
 Воспоминания П. Е. Анненковой
 Сочинения Анненковой на сайте Lib.ru: Классика

Жёны декабристов
Иммигрировавшие в Россию из Франции
Мемуаристы Российской империи
Гёбль, Полина
Прототипы литературных персонажей
Похороненные на Красном кладбище
Модистки